5-й Кубок мира ФИФА среди молодёжи проходил с 24 августа по 7 сентября 1985 года на стадионах Советского Союза, игры проходили в городах: Баку, Ереван, Ленинград, Минск, Москва, Октемберян, Тбилиси, Сумгаит. В турнире приняли участие 16 молодёжных сборных, сыгравших 32 игры. Матчи турнира посетило 657 800 зрителей (в среднем 20 556 на матч).

В составе сборных участников чемпионата играли футболисты, которым впоследствии удалось заявить о себе во весь голос уже во взрослом футболе, это были: испанцы Йон Гойкоэчеа и Хуан Карлос Унсуэ, бразильцы Паоло Силас и Клаудио Таффарел, болгары Крассимир Балаков и Эмил Костадинов, колумбиец Рене Игита.

Квалификация 

 1.Дебютанты чемпионата мира.

Стадионы

Составы 

СССР: вратари — Игорь Кутепов («Металлист»), Андрей Мананников («Памир»); защитники — Гела Кеташвили, Сосо Чедия (оба — «Динамо» Тб), Владимир Горилый «Динамо» К), Сергей Колотовкин («Зенит»), Андрей Мох (ЦСКА), Олег Сердюк («Искра» См); полузащитники — Вальдас Иванаускас, Вячеслав Медвидь (оба — ЦСКА), Игорь Скляров (СКА Р/Д), Олег Кужлев («Спартак» М), Сергей Художилов («Днепр»); нападающие — Владимир Татарчук, Сергей Савченко (оба — ЦСКА), Роландас Бубляускас («Жальгирис»), Александр Есипов («Металлист»), Арманд Зейберлиньш (СКА Р/Д).
Главный тренер — Сергей Мосягин. Помощник главного тренера — Борис Игнатьев.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф 
В четвертьфинал при равенстве очков вышли команды Испании (забившая больше мячей, чем команда Саудовской Аравии), Болгарии (по лучшей разнице мячей) и Колумбии (при полном равенстве всех показателей со сборной Венгрии — по жребию).

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на официальном сайте ФИФА 

Сентябрь 1985 года
Международные соревнования по футболу в СССР
Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
Футбол в СССР в 1985 году
Чемпионаты мира в СССР
Футбол
Август 1985 года